

Ґіжино — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґіжино — село в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства